Бусе (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Бусе (Орн) — коммуна во Франции, департамент Орн.